A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi diszkoszvetés selejtezőit augusztus 27-én, döntőjét augusztus 29-én rendezték. A versenyen 31-en indultak. A nevezési szint 65,00 méter, az automatikus döntős szint 65,00 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi diszkoszvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Jegyzetek

Források
Selejtező
Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság